Zkratka QC může znamenat:

 kontrola kvality (quality control)
 Micro Focus Quality Center, též HP Quality Center, HP QC, původně Mercury QC nebo prostě jen QC - ticketovací a manažerský IS pro správu a vývoj SW, dříve pod firmou Hewlett-Packard
 Quick Charge